«Старт» — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, производившийся Красногорским механическим заводом в 1958—1964 годах. Всего выпущено около 76500 штук.

«Старт» был фотоаппаратом более высокого класса, чем выпускавшиеся в те же годы модели «Зенитов», и считается одной из попыток создания советской профессиональной фотосистемы. Попытка оказалась неудачной, в том числе из-за низкой надёжности фотоаппарата: из десяти экземпляров «Старта», проходивших испытания в журнале «Огонёк», ни один не проработал больше месяца. Первая партия камер, поступившая в торговую сеть, почти целиком возвращена заводу из-за выявленных дефектов. Усовершенствованная модель «Старт-2» с TTL-экспонометром серийно не производилась.

Технические особенности 
Главными отличиями «Старта» от других советских малоформатных «зеркалок» тех лет был сменный видоискатель и байонетное крепление объектива с полуавтоматической нажимной диафрагмой. Затвор с анкерным механизмом задержки отрабатывал полный диапазон выдержек от 1/1000 до целой секунды, что было также нехарактерно для массовых фотоаппаратов. Подобная универсальность в СССР тех лет встречалась лишь в среднеформатных «Салютах», гораздо более громоздких и менее пригодных для репортажной съёмки в удалённых командировках.
При всей оригинальности конструкции, в ней отчётливо прослеживается влияние немецких фотоаппаратов «Экзакта». Это можно сказать и о двухкассетной зарядке с ножом для отрезания экспонированной плёнки, и о совмещении спусковой кнопки с приводом нажимной диафрагмы в приливе оправы объектива.

По заложенным возможностям «Старт» примерно соответствовал профессиональным «Miranda T» и «Topcon R», увидевшим свет в 1955 и 1957 годах соответственно. Однако, сложная конструкция механизмов требовала высокой культуры производства, недоступной для гражданских подразделений КМЗ. Фотоаппарат вместе с объективом состоял из 550 деталей. Себестоимость оптико-механических изделий такой сложности значительно выше, чем у массовых «Зенитов». Розничная цена даже в 130 рублей требовала субсидирования производства за счёт других подразделений завода или непосредственно из государственного бюджета. Вынужденная экономия стала причиной низкой надёжности камеры и её невостребованности на рынке фототехники. Не менее важную роль в низкой популярности «Старта» сыграло отсутствие в продаже объективов с соответствующим байонетом: в качестве сменной использовалась резьбовая оптика М39×1 с адаптером. Производство «Старта» было прекращёно в 1964 году в связи с запуском перспективной линейки «Зенит-4» с полуавтоматическим экспонометром и центральным затвором.

Характеристики 

 Тип применяемого фотоматериала — перфорированная 35-мм киноплёнка (фотоплёнка в кассетах тип-135). Вместо приёмной катушки можно устанавливать вторую кассету. Конструкция замков сдвижной крышки позволяет применять, кроме стандартных кассет с «бархоткой», шторные кассеты типа «Contax» (в СССР тип «ФКЦ»);
 Тип фокального затвора — механический, шторно-щелевой с горизонтальным движением матерчатых шторок. Выдержки затвора — от 1 до 1/1000 с (автоматические), «B» (от руки) и длительная (недоступна при использовании штатного объектива);
 Зеркало «залипающего» типа, то есть опускается в рабочее положение только при взводе затвора;
 Штатный объектив — «Гелиос-44» 2/58 мм с механизмом нажимной диафрагмы: при нажатии на спусковую кнопку она закрывается до рабочего значения. Кнопка диафрагмы, размещённая на оправе объектива, сопряжена со спусковой на передней стенке камеры по типу фотоаппаратов Exakta, Topcon, Alpa и Miranda;
 Рабочий отрезок камеры — 42 мм;
 Пентапризма — съёмная, может заменяться шахтой. Увеличение окуляра пентапризмы — 5×;
 Размер изображения кадра, видимого в видоискателе — 22×32,5 мм, что значительно больше, чем у «Зенитов»;
 Тип фокусировочного экрана — матовое стекло с клиньями Додена. Существовали также экраны без клиньев, однако широкого распространения они не получили;
 Для подключения фотовспышек предусмотрено два синхроконтакта типа PC: один для электронных (со знаком молнии) и другой для одноразовых. Выдержка синхронизации с электронными вспышками — 1/30 секунды (1/25 у первых выпусков). «Башмак» из-за съёмной пентапризмы отсутствует;
 Задняя крышка — съёмная, с двумя поворотными замками. При отпирании крышки замки автоматически закрывали двухцилиндровые кассеты;
 Предусмотрен нож для отрезания отснятой части плёнки и механический автоспуск;
 Резьба штативного гнезда — 3/8";

См. также 
 Алмаз-103
 Praktina

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 Руководство по эксплуатации фотоаппарата «Старт»
 Обзорная статья о зеркальных фотоаппаратах КМЗ
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. «Старт».

Однообъективные зеркальные фотоаппараты
Фотоаппараты Красногорского механического завода
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1958 году